Всё наоборот — название нескольких фильмов и один из возможных русских переводов названия английского литературного произведения:
 «» — роман Ф. Энсти 1882 года, другое русское название романа .
фильмы:
 «Всё наоборот» — экранизация новеллы 1948 года Питером Устиновым.
 «Всё наоборот» — мультфильм СССР.
 «Всё наоборот» — фильм СССР.
 «Всё наоборот» — экранизация новеллы 1988 года, фильм США.один из вариантов перевода латинской фразы